Un bosque húmedo o lluvioso puede referirse a:

 Bosque húmedo tropical;
 Bosque húmedo tropical y subtropical;
 Bosque húmedo templado;
 Bosque húmedo a subpolar.